ТРУ — многозначная аббревиатура:
 ТРУ — тензометр рычажный универсальный
 ТРУ — теплораспределительное устройство
 ТРУ — терморазмыкающее устройство
 ТРУ — Товарищество русских учёных
 ТРУ- Тяжела работа утром

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей